Philippe Dermagne (* 24. September 1950 in Versailles) ist ein ehemaliger französischer Autorennfahrer.

Karriere als Rennfahrer 

Philippe Dermagne war in seiner Karriere vor allem bei 24-Stunden-Rennen am Start. Zweimal bestritt er das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.  1975 erreichte er den 20. Rang in der Endwertung. 1985 fiel er wegen eines überhitzten Zylinders am Porsche 911SC vorzeitig aus.

Mehrmals bestritt er auch das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps, wo der 15. Endrang 1996 seine beste Platzierung im Schlussklassement war.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 

 Christian Moity, Jean-Marc Teissedre: 24 Stunden du Mans. 1923–1992. 2 Bände. Édition d'Art J. B. Barthelemy, Besançon 1992, ISBN 2-909-413-06-3.

Weblinks 

 Philippe Dermagne bei der Driver Database
 Philippe Dermagne bei Racing Sports Cars

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Frankreich)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Franzose
Geboren 1950
Mann